Змагання з боксу в чоловічій категорії до 69 кг на Європейських іграх 2015 у Баку відбулися з 17 по 27 червня у Бакинській кришталевій залі. Участь взяв 21 спортсмен з 21 країни.

Результати

Посилання
 Результати поєдинків на amateur-boxing.strefa 
Чоловіки 69